«Ве́стник антрополо́гии» (другие названия — «Vestnik antropologii», ) — российский научный журнал по этнологии и антропологии (физической, социальной и культурной). Основан в 2015 году вместо выпускавшегося с 1996 по 2013 годы альманаха «Вестник антропологии».

Журнал входит в международную систему Russian Science Citation Index, числится в ядре РИНЦ и в списке ВАК.

Информация 
 Учредитель, издатель и редакция — Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32А).
 eLibrary ID 32852
 ISSN 
 Префикс DOI 10.33876/2311-0546
 Свидетельство о регистрации СМИ: ФС77-61734 от 07.05.2015

«Вестник антропологии» ставит целью способствовать развитию фундаментального знания в области социально-культурной и физической (биологической) антропологии на таких приоритетных направлениях, как теория и история науки, современные методы получения и презентации научных разработок, (ко)эволюция человеческих сообществ и культурных форм, популяционно-генетические и этологические исследования, феномен этничности, межэтнические взаимодействия и этническая политика, миграции и демография культурно-сложных обществ, городская антропология и повседневность, антропология религий, лингвистическая, медицинская антропологии, гендерные исследования, социология, кросс-культурная психология, социальная экология и этнологическая экспертиза.

История 
В 1993 году при Отделе физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН энтузиастами был создан кабинет-музей антропологии им. академика В. П. Алексеева. С 1996 года кабинет-музей издавал специализированный альманах «Вестник антропологии», публиковавший статьи по физической антропологии. На начало 2000-х это было единственное в России периодическое издание, специализировавшееся на физической антропологии. Альманах выходил с периодичностью один-два раза в год, а в 2013 году вышли 4 номера.
С 2000-х годов редакция планировала переход к журнальному варианту издания. С 1996 по 2013 год вышли 23 номера.

20 марта 2014 Учёный совет Института этнологии и антропологии РАН принял решение вместо альманаха «Вестник антропологии» выпускать журнал «Вестник антропологии / Новая серия», или, более кратко, «Вестник антропологии», с целью снизить поток публикаций, направляемых в основное периодическое издание ИЭА РАН «Этнографическое обозрение». В журнале по сравнению с альманахом расширена тематика издания, он публикует статьи по разным антропологическим и этнологическим дисциплинам.

См. также 
 Вестник археологии, антропологии и этнографии
 Археология, этнография и антропология Евразии

Примечания

Ссылки 
 
 

Научные журналы на русском языке
Журналы РАН
Журналы ВАК Минобрнауки России
Печатные издания, возникшие в 2014 году
Электронные журналы